Masters 2022, Cazoo Masters, var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades 9–16 januari 2022 i Alexandra Palace i London, England.
Neil Robertson vann sin andra Masterstitel genom att besegra Barry Hawkins med 10–4 i finalen.

Deltagare 
De 16 främsta på världsrankingen inbjöds att delta. Regerande mästaren Yan Bingtao seedades etta, och regerande världsmästaren Mark Selby seedades tvåa. Övriga topp 8-rankade seedades utefter sin plats på världsrankingen. Deras motståndare från platserna 9–16 på världsrankingen lottades.

Prispengar
Den totala prissumman fördelades enligt följande, allt i Brittiska pund GBP:
Vinnare: 
Tvåa: 
Semifinal: 
Kvartsfinal: 
Åttondelsfinal: 

Högsta break: 

Total prissumma:

Huvudturnering

Final

Källor 
 snooker.org

Snookersäsongen 2021/2022
2022